Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Victor Amaya e Hank Pfister che hanno battuto in finale Matt Mitchell e Craig Wittus 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Victor Amaya /  Hank Pfister (campioni)
 Sandy Mayer /  Terry Moor (semifinali)

 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (semifinali)
 Matt Mitchell /  Craig Wittus (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1982